Rio São João kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São João (periodiskt vattendrag i Brasilien, Pernambuco), 
 Rio São João do Paraíso, vattendrag, Minas Gerais, 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -27,50, long -51,17), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -26,20, long -50,15), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,86, long -48,73), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,17, long -51,00), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -23,82, long -53,98), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,60, long -42,00), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -22,23, long -55,28), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -20,45, long -46,83), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -19,77, long -44,78), 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso, lat -11,78, long -50,74), 
 Rio Branco (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -9,85, long -63,07), 
 Rio Guaritire, vattendrag, Mato Grosso, 
 Rio São João (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -20,63, long -41,91), 

Robotskapade Brasilienförgreningar